Объектив:

 Объектив — оптическая система, являющаяся частью оптического прибора.
 Объектив — народный фотоклуб из Донецка.

См. также 
 Объектив Пецваля